Fredrik Stang henviser til:

 Frederik Stang (1808–1884) – norsk jurist og politiker
 Fredrik Stang den yngre (1867–1941) – norsk jurist og politiker